Alma har flere betydninger:

 Alma (pigenavn) – et pigenavn
 Atacama Large Millimeter Array
 Alma (flod) – en ukrainsk flod på Krimhalvøen
 Slaget ved Alma – er et slag under Krimkrigen.
 Alma Maria Schindler (1879-1964) – en østrigsk selskabsdame
 Lawrence Alma-Tadema (1836-1912) – en britisk maler.
 Alma Hinding (1882-1981) – en dansk skuespillerinde
 Almas – en mytologisk primatrace der skulle leve i Pamir-bjergene i centralasien.
 Alma (fransk sanger) – fransk sangerinde
 Alma (sanger) – finsk sanger og sangskriver
 Alma (forlag) - dansk forlag